Кампанарио има више значења:

 Кампанарио (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампанарио (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кампанарио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику